Dowschok (ukrainisch ; russische Entsprechung Dolschok/Должок) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Kamjanez-Podilskyj, siehe Dowschok (Kamjanez-Podilskyj)
 Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Sinkiw, siehe Dowschok (Sinkiw)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Dowschok (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Jampil, siehe Dowschok (Jampil)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw, siehe Dowschok (Nemyriw)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Pohrebyschtsche, siehe Dowschok (Pohrebyschtsche)
 Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Scharhorod, siehe Dowschok (Scharhorod)

 Siedlung in der Oblast Winnyzja, Rajon Trostjanez, siehe Dowschok (Trostjanez)